In 1970/71 werd het 33e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. Olympiakos Nicosia won de competitie voor derde keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1970/71